Agostino Straulino, campione olimpico di vela
 Lino Straulino, musicista